Гига́нтский во́рон () — вид птиц из рода во́ронов.

Описание 
Размером гигантский ворон 53—58 см в длину. Оперение фиолетово-чёрное с небольшим блеском. Грудь и брюхо коричнево-чёрные. Перья на голове и туловище имеют белое основание. Ноги чёрные. Клюв крупный и изогнутый, расположен довольно высоко, у самцов — чёрный, у самок — красновато-оранжевый с коричневым кончиком, а у подростков цвет клюва бледнее чем у самок. Радужка глаза голубая.

Среда обитания 
Средой обитания гигантского ворона являются субтропики и тропики.

Первоначально гигантский ворон населял леса, но теперь его можно встретить и в мангровых зарослях, а иногда и в молодых лесах, но он никогда не селится в открытых местах и на морских или отдалённых островах. Встречается в низинах и на холмах высотой до 500—1400 м.

Распространение 
Гигантский ворон — эндемик Индонезии, где небольшие разрозненные поселения гигантских воронов распространены по большой территории, что связано с неизвестными науке особенностями в выборе места обитания. Гигантский ворон широко распространён в нижнем притоке реки Мамберамо (Mamberamo) и Нимбокранг (Nimbokrang) (вблизи Джаяпура), в северной части Папуа, островах Западного Папуа - Вайгео (Waigeo) и Гемьен (Gemien), и островах Ару (на первом, четвёртом, пятом и шестом).

Такая малочисленность вызвана уничтожением естественной среды обитания. В настоящее время гигантский ворон находится под угрозой исчезновения.

Сохранение вида 
Некоторые леса находятся под угрозой вырубки. Часть лесов охраняется государством, но существует необходимость поставить под защиту больше ареалов, подходящих для проживания гигантского ворона. Для этого проводятся исследования с целью точно установить тенденции упадка популяции и темпы потери мест обитания.

Примечания

Литература 
 «In the Company of Crows and Ravens» John M. Marzluff, Tony Angell, Paul R. Ehrlich; Yale University Press, 2007 — Всего страниц: 408
 «Handbook of New Guinea birds» Weidenfeld & Nicolson, 1967 — Всего страниц: 612 (стр 459)
 «The Ibis, a Magazine of General Ornithology» Philip Lutley Sclater, BiblioBazaar, LLC, 2009 — Всего страниц: 542 (стр 100)
 BirdLife International 2004

Вороны
Птицы Азии
Животные, описанные в 1859 году